ORSC bezeichnet:

 1. ORSC Linz (1. Oberösterreichischer Rugby Sport Club Linz)
 Open Root Server Confederation (Non-Profit-Organisation)

ORSC